Сент-Агрев:

 Сент-Агрев — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сент-Агрев — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.